En thermodynamique, un équilibre thermodynamique correspond à l'état d'un système ne subissant aucune évolution à l'échelle macroscopique. Les grandeurs intensives caractérisant ce système (notamment la pression, la température et les potentiels chimiques) sont alors homogènes dans l'espace et constantes dans le temps. Cet équilibre est stable s'il n'est pas susceptible d'évoluer sur une échelle de temps infinie, ou sous le coup d'une perturbation extérieure ou d'une fluctuation locale interne.

Tout système évolue selon les premier et deuxième principes de la thermodynamique, qui définissent les fonctions d'état énergie interne et entropie. Un équilibre thermodynamique est stable lorsque le système ne peut plus évoluer, car cela impliquerait une diminution de l'entropie contraire au deuxième principe. L'équilibre thermodynamique d'un système isolé (qui n'échange ni travail, ni chaleur, ni matière avec l'extérieur) est caractérisé par un maximum de l'entropie et un minimum de l'énergie interne. L'équilibre d'un système fermé (qui n'échange pas de matière avec l'extérieur) sous contrainte est caractérisé par le minimum d'un potentiel thermodynamique spécifique (qui est également une fonction d'état) correspondant à un maximum de l'entropie globale du système et de son extérieur.

L'entropie et les potentiels thermodynamiques possèdent en conséquence des caractéristiques de concavité ou de convexité qui déterminent le signe de certains coefficients calorimétriques et thermoélastiques, ainsi que certaines propriétés des potentiels chimiques des espèces constituant le système. D'autre part, deux systèmes en équilibre l'un avec l'autre ont atteint simultanément :
 un équilibre mécanique lorsque les deux systèmes ont la même pression ;
 un équilibre thermique lorsque les deux systèmes ont la même température ;
 un équilibre diffusif lorsque chaque espèce chimique a le même potentiel chimique dans les deux systèmes.
Les équilibres de phases et les équilibres chimiques sont des exemples d'équilibres thermodynamiques. Ces principes expliquent également la coalescence des milieux dispersés, ceux-ci tendant à minimiser leur surface.

Principes généraux

Éléments de définition d'un équilibre thermodynamique

Définition de l'équilibre thermodynamique 

Les états d'équilibre sont les objets d'étude de la thermodynamique. Un processus thermodynamique est une transformation d'un système passant d'un état d'équilibre à un autre. Une transformation réversible est effectuée par l'intermédiaire d'équilibres successifs, tandis qu'une transformation irréversible est effectuée via des états hors équilibre. Dans les faits, la définition d'un état d'équilibre est bien souvent circulaire : un système à l'équilibre thermodynamique est un système qui peut être décrit par les lois de la thermodynamique, tandis qu'un échec de la thermodynamique peut être interprété comme une preuve que le système n'est pas à l'équilibre.

L'équilibre thermodynamique peut être défini ainsi :

Les variables, ou grandeurs, décrivant le système sont extensives : en général on considère le volume , l'énergie interne  et les quantités ,  des espèces chimiques constituant le système. Les variables décrivant l'équilibre sont intensives : en général on considère la pression , la température  et les potentiels chimiques ,  des espèces. Ces grandeurs intensives ne sont définies et mesurables qu'à l'équilibre.

On ajoute à cette définition la nécessité pour le système d'être homogène et isotrope, c'est-à-dire le fait que les grandeurs intensives sont identiques en tout point du système et ne dépendent pas de la direction selon laquelle le système est observé. Dans les faits, un système peut être à l'équilibre sans être homogène, comme dans le cas d'une colonne de liquide dans laquelle la pression dépend de l'emplacement dans la colonne. Le critère de l'homogénéité permet de simplifier la description thermodynamique du système et de son équilibre. D'autre part, les grandeurs décrivant l'équilibre sont invariantes dans le temps : le système n'évolue plus et ne peut plus évoluer.

Cette définition est issue d'observations courantes qui montrent qu'un système isolé a tendance à évoluer vers un état indépendant de son histoire. Dans la pratique, cette définition pose certaines difficultés, notamment quant à l'établissement d'un système isolé et quant à la durée d'observation nécessaire à l'obtention de l'équilibre.

Systèmes thermodynamiques 

Un système thermodynamique, ou système, est une portion de l'Univers délimitée par la pensée du reste de l'Univers, appelé système extérieur ou extérieur. La paroi, aussi appelée enceinte ou enveloppe, qui marque la frontière entre le système et l'extérieur, qui peut être virtuelle, détermine la nature du système selon les échanges qu'elle rend possibles au cours d'une transformation du système. Un système ouvert peut échanger de l'énergie (sous forme de travail et de chaleur) et de la matière avec l'extérieur. Un système fermé peut échanger de l'énergie mais pas de matière. Un système isolé n'échange ni énergie ni matière.

Ces divers types de système sont supposés être homogènes, c'est-à-dire que les grandeurs intensives (pression, température, potentiels chimiques) qui décrivent un système sont identiques en tout point de ce système. Ceci implique que le système ne baigne pas dans un champ de force extérieur, notamment un champ électromagnétique ou gravitationnel. La gravité induit que la pression n'est pas homogène dans un système réel : dans une colonne de liquide, en raison des lois de l'hydrostatique, la pression est plus forte au fond de la colonne qu'en surface. Par exemple,  de colonne d'eau induisent une différence de pression d'environ , et la loi de Henry induit que les concentrations en gaz dissouts dans une telle colonne sont deux fois plus importantes au fond de la colonne qu'en surface. La gravité induit des gradients de pression et de concentration dans une colonne de liquide, qui n'est donc pas homogène. La gravité est un facteur moins influent pour les gaz, qui ont des masses volumiques plus faibles que les liquides. Le volume du système étudié doit par conséquent être suffisamment petit pour pouvoir, expérimentalement, négliger l'influence de champs de forces extérieurs, et notamment de la gravité.

Le volume doit toutefois rester suffisamment important pour éviter les effets de surface. En effet, la matière peut avoir un comportement altéré aux interfaces entre phases : entre un gaz et un liquide, entre les parois d'un récipient et son contenu. Des gradients de concentration peuvent, par exemple, s'établir à ces interfaces, des forces particulières (tension superficielle) peuvent y agir. Ces phénomènes sont cependant très localisés et négligeables sur des volumes suffisamment importants.

Un système fermé n'échange aucune matière avec l'extérieur. Sa paroi est imperméable, aucune matière ne peut la traverser. Par contre, cette paroi peut être déformable, le volume du système peut ainsi évoluer au cours de la transformation par le travail des forces de pression. De même, cette paroi peut laisser passer de la chaleur par conduction ou rayonnement. Un piston est un exemple typique de système fermé. Expérimentalement, l'obtention d'une étanchéité parfaite est le point le plus délicat d'un tel système. De plus, la paroi elle-même ne doit pas subir de dégradation au cours du temps, sous l'effet des déformations ou de la chaleur. Son matériau doit être inerte, il ne doit pas relarguer de composants vers le système, ou absorber des composants du système, ou réagir avec le contenu.

L'absence d'échange de travail avec l'extérieur suppose, outre l'absence d'un champ de force extérieur, que les forces de pression ne peuvent pas déformer le système, et donc que son volume reste constant au cours de la transformation. La paroi du système doit pouvoir résister, le cas échéant, à un vide poussé ou à de fortes pressions, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du système.

L'absence d'échange de chaleur du système avec son environnement est approximativement réalisable à l'aide d'isolants thermiques. Il n'existe pas d'isolant parfait, tout matériau laissant passer, à des degrés divers, de la chaleur par conduction ou rayonnement. La capacité d'un matériau à s'opposer à un flux thermique est appelée résistance thermique ; une transformation effectuée en l'absence d'échange de chaleur avec l'extérieur est dite « adiabatique » et suppose que les parois du système isolé ont une résistance thermique infinie. De tels matériaux n'existent pas, et les déperditions thermiques du système ne peuvent être négligées que sur des temps d'observation réduits.

Dans la pratique, un système isolé ne peut donc être réalisé que sur de petits volumes, afin de négliger l'influence de la gravité, mais suffisamment importants pour rendre les effets de surface négligeables. Sa paroi doit être totalement imperméable et inerte vis-à-vis du contenu et de l'extérieur du système, et résister à la différence de pression entre contenu et extérieur. Elle doit de plus empêcher toute déperdition thermique. Dans les faits, un tel système est idéal et n'existe pas, mais on peut obtenir des systèmes s'en approchant sur des temps relativement courts.

Échelle macroscopique, équilibre stationnaire 

En thermodynamique, la matière étudiée est le plus souvent constituée de particules telles que des molécules ou des ions. Ces structures composées d'atomes se déforment en permanence selon leurs degrés de liberté internes. Dans un fluide (liquide, gaz) ces espèces chimiques se déplacent en permanence (mouvement brownien) dans l'espace. Dans un solide les atomes vibrent en permanence autour d'une position moyenne. De même, dans les équilibres chimiques des espèces se transforment en permanence, des réactifs donnant des produits et réciproquement. Dans les équilibres de phases, des particules passent en permanence d'une phase à l'autre au niveau de l'interface entre phases. À léchelle microscopique, les composants d'un système thermodynamique quelconque ne sont donc jamais figés dans l'espace et le temps. À cette échelle, un système thermodynamique subit en permanence des fluctuations spatiales et temporelles des grandeurs qui le décrivent.

À léchelle macroscopique ces fluctuations et mouvements ne sont pas perceptibles directement, mais sont reflétés par des grandeurs intensives telles que la pression, la température, les potentiels chimiques des espèces chimiques Lorsque ces grandeurs sont homogènes dans l'espace et constantes dans le temps, l'état du système est décrit comme étant celui d'un équilibre. Cet équilibre est qualifié déquilibre stationnaire ou déquilibre dynamique, car à l'échelle microscopique les échanges entre particules et les mouvements de celles-ci ont toujours lieu (au contraire d'un équilibre statique).

Ce sont donc les moyennes des grandeurs intensives mesurées qui décrivent son équilibre : localement, ces grandeurs fluctuent dans le temps et l'espace. Ainsi, la thermodynamique décrit les états macroscopiques de la matière et énonce les lois qui régissent les échanges d'énergie entre de grands ensembles de particules. Elle ne dit rien sur le détail des interactions et mouvements à l'échelle microscopique, dont l'étude relève d'autres domaines de la physique.

Équilibre stable 

Certaines transformations extrêmement lentes conduisent à l'observation d'états hors équilibre, dits équilibres instables, qui peuvent paraitre stables sur une échelle de temps relativement longue. Ainsi le diamant est-il une forme instable du carbone : il tend naturellement à se transformer en graphite, qui est la forme stable dans les conditions normales de température et de pression, mais cette réaction n'est observable qu'à des échelles de temps géologiques. De même, des phénomènes de diffusion de la matière peuvent être extrêmement lents et non observables sur des temps courts, l'équilibre apparent observé est également instable.

Certains états observés sont des états hors équilibre qui perdurent dans le temps jusqu'à ce qu'une perturbation déclenche une transformation souvent violente : ces états sont dits équilibres métastables. Par exemple, un mélange d'hydrogène et d'oxygène peut rester stable dans le temps, mais une simple étincelle déclenche une réaction violente qui produit de l'eau. De même, l'eau peut être maintenue liquide en dessous de  à pression atmosphérique : cet état est appelé état de surfusion, il suffit alors de l'introduction d'une poussière ou d'une fluctuation de température pour que l'eau se solidifie brutalement. Des solutions liquides peuvent contenir un soluté (gaz ou solide) dissout en état de sursaturation, c'est-à-dire à des concentrations plus importantes que celles décrites par la thermodynamique, jusqu'à ce qu'une perturbation déclenche un phénomène brutal de désaturation (respectivement un dégazage et une précipitation) permettant d'établir l'état d'équilibre stable de la solution, létat de saturation prédit par la thermodynamique.

Un équilibre stable peut donc se définir comme étant un état non susceptible d'évoluer sur une échelle de temps infinie, ni sous le coup d'une perturbation extérieure ou d'une fluctuation locale interne.

Principes de la thermodynamique

Premier principe de la thermodynamique 

Le premier principe de la thermodynamique est un principe de conservation de l'énergie interne, notée .

En conséquence, l'énergie interne d'un système isolé ne varie pas au cours de la transformation, soit :

L'énergie interne d'un système isolé est invariante : .

Deuxième principe de la thermodynamique 

Le deuxième principe de la thermodynamique est un principe d'évolution de la transformation thermodynamique ayant lieu dans le système. Ce principe introduit la notion d'entropie, notée .

Pour un système thermodynamique échangeant de la chaleur  avec un autre système, l'entropie est définie par l'inégalité de Clausius :

avec  la température absolue. La transformation est :
 réversible si  ;
 irréversible si .

Le deuxième principe de la thermodynamique énonce que :

Potentiels thermodynamiques 

Considérons un système fermé, appelé « système » par la suite, subissant une transformation quelconque. Ce système et son extérieur forment ensemble un système isolé qui possède son propre extérieur. Nous posons :

  la pression, en considérant que le système et son extérieur sont constamment à la même pression, celle-ci pouvant évoluer ;
  la température, en considérant que le système et son extérieur sont constamment à la même température, celle-ci pouvant évoluer ;
  le volume du système ;
  le volume de l'extérieur du système.

Par définition, le système isolé n'échange pas de travail avec son propre extérieur. Il n'y a donc aucune force de pression pour déformer son volume  : le travail . Le volume  du système étudié peut donc évoluer au cours de la transformation en respectant la contrainte :

Pour le système, nous considérons :
 qu'il produit un travail des forces de pression égal à  ;
 qu'il est le siège d'une transformation potentiellement irréversible, soit  ; il peut s'agir, entre autres :
 du travail d'une force utile non récupéré, qui est alors dégradé en chaleur ;
 de travaux de forces non récupérables, telles que les frottements ou la viscosité, qui sont également dégradés en chaleur ;
 d'une réaction chimique ou d'un phénomène diffusif.
On pose : .

La variation de l'énergie interne du système  vaut en conséquence :

Pour le système :  

Pour l'extérieur, nous considérons :
 qu'il produit un travail des forces de pression égal à  ;
 qu'il reçoit la chaleur émise par le système et que la transformation est réversible : .

La variation de l'énergie interne de l'extérieur  vaut en conséquence :

Pour l'extérieur : 

En application du premier principe, puisque le système et l'extérieur forment un système isolé, l'énergie globale  est conservée :

Premier principe :  

En application du deuxième principe, puisque le système et l'extérieur forment un système isolé, l'entropie globale  ne peut que croître :

Deuxième principe :  

À partir des relations ,  et , on appelle potentiel thermodynamique une fonction d'état, notée de façon générique , telle que :

On vérifie l'inégalité de Clausius .

Les divers potentiels thermodynamiques sont créés en fixant certaines conditions de la transformation :
 énergie interne  :
à volume  et entropie  constants :  ;
 énergie libre, ou fonction de Helmholtz,  :
à volume  et température  constants :  ;
 enthalpie  :
à pression  et entropie  constantes :  ;
 enthalpie libre, ou fonction de Gibbs,  :
à pression  et température  constantes : .

Au cours de la transformation, l'une des deux entropies  et  peut décroître, du moment que l'entropie globale  du système isolé croît. Les potentiels thermodynamiques  ne peuvent que décroître.

Convexité des fonctions thermodynamiques

Concavité de l'entropie 

Les variables de l'entropie sont toutes extensives : volume , énergie interne , quantité de matière  On les note de façon générique  À l'équilibre, l'entropie est elle-même une fonction extensive : si l'on met en contact deux systèmes  et  à l'équilibre, alors l'entropie globale du système résultant  vaut . À contrario, si les deux systèmes fusionnés ne sont pas à l'équilibre, il y a, en vertu du deuxième principe, création d'entropie au cours du processus de fusion, et, lorsque le nouveau système a atteint l'équilibre, on a : .

Considérons deux systèmes thermodynamiques quelconques isolés, notés  et , par exemple deux phases différentes, deux réservoirs de réactifs chimiques, deux solides à températures différentes Chacun de ces deux systèmes est à l'équilibre thermodynamique indépendamment de l'autre. Ils ont respectivement pour entropie :

On prélève une fraction quelconque  (comprise entre 0 et 1) du système  et une fraction  du système . Les variables de l'entropie étant extensives, ces fractions de systèmes  et  sont définies respectivement par des fractions des variables initiales :

L'entropie étant elle-même extensive à l'équilibre, les entropies de ces deux fractions de systèmes sont des fractions des entropies des systèmes  et  initiaux et valent respectivement :

Ces deux fractions sont mises en contact de façon à former un nouveau système isolé . Puisque les variables de l'entropie sont toutes extensives, elles s'additionnent. En particulier, en vertu du premier principe, le nouveau système étant isolé, son énergie interne ne peut pas évoluer et ne peut qu'être égale à . Le nouveau système est par conséquent défini par les variables :

et son entropie est une fonction telle que :

Si les deux fractions sont déjà à l'équilibre thermodynamique entre elles au moment de leur mise en contact, alors le nouveau système n'évolue pas et a pour entropie . Si les deux fractions ne sont pas immédiatement à l'équilibre entre elles, alors le nouveau système est le siège d'une transformation (par exemple un transfert de chaleur, une diffusion de matière d'un sous-système à l'autre, une réaction chimique…). En vertu du deuxième principe, l'entropie du nouveau système ne peut qu'augmenter au cours de cette transformation et, lorsque celui-ci a atteint l'équilibre, ne peut qu'être supérieure à la somme des entropies des deux fractions. À l'équilibre de ce nouveau système on a par conséquent :

L'entropie est donc une fonction concave par rapport à ses variables naturelles. En termes mathématiques, la matrice hessienne de l'entropie est définie négative, d'où :

Convexité de l'énergie interne 

On considère un système fermé siège d'une transformation quelconque, que l'on traduit par le terme  dans la différentielle du premier ordre de  :

Les variables  sont les mêmes pour l'énergie interne et l'entropie. Les variables de l'énergie interne (volume, entropie, quantité de matière) sont par conséquent toutes extensives. On a la différentielle du deuxième ordre de l'énergie interne :

Pour l'entropie on a, par réagencement de  :

Par substitution de  on obtient :

Par conséquent :

Puisque la température thermodynamique  ne peut être que positive, alors  et  sont de signes opposés. L'entropie étant une fonction concave, l'énergie interne est une fonction convexe par rapport à ses variables naturelles. En termes mathématiques, la matrice hessienne de l'énergie interne est définie positive, d'où :

Convexité des autres potentiels thermodynamiques 

Les potentiels thermodynamiques sont des transformées de Legendre de l'énergie interne . Cette transformation remplace une variable extensive de  par une variable intensive du potentiel thermodynamique résultant, tout en inversant la convexité de la fonction par rapport à cette variable. En conséquence, les potentiels thermodynamiques sont concaves par rapport à leur(s) variable(s) intensive(s) et convexes par rapport à leurs variables extensives (voir la section Notations et outils mathématiques) :
 l'énergie interne  est convexe par rapport à toutes ses variables, qui sont toutes extensives : volume , entropie , quantité de matière  ;
 l'énergie libre  est concave par rapport à la température  et convexe par rapport au volume , à la quantité de matière  ;
 l'enthalpie  est concave par rapport à la pression  et convexe par rapport à l'entropie , la quantité de matière  ;
 l'enthalpie libre   est concave par rapport à la pression  et la température , et convexe par rapport à la quantité de matière 
Les potentiels thermodynamiques ,  et  sont donc des fonctions convexes-concaves.

Conditions d'établissement d'un équilibre stable

Entropie et énergie interne 

Soit un système fermé n'échangeant avec l'extérieur que le travail des forces de pression  et de la chaleur . Le terme générique  représente le travail de forces autres que les forces de pression, ou une réaction chimique, ce travail non récupéré étant dégradé en chaleur. Les variables  sont toutes extensives (par exemple les quantités des diverses espèces présentes). L'énergie interne  du système varie donc selon :

et son entropie  selon :

Le système évolue selon les premier et deuxième principes de la thermodynamique :

Évolution

L'entropie est concave :

L'énergie interne est convexe :

Équilibre d'un système isolé

Évolution d'un système isolé 

Un système isolé n'échange ni travail, soit , ni chaleur, soit , ni matière avec l'extérieur. En l'absence d'un travail de forces de pression échangé avec l'extérieur, soit , le système évolue à volume constant, soit . En l'absence de tout autre échange avec l'extérieur, l'énergie interne  et l'entropie  de celui-ci ne varient pas. Selon le premier principe de la thermodynamique, le système isolé évolue à énergie interne  constante. On obtient :

Le système isolé évolue selon :

Évolution

Les différentielles du deuxième ordre donnent :

À l'équilibre l'entropie du système n'évolue plus, soit . Ainsi, à l'équilibre :

À l'équilibre

On étudie la variation d'un paramètre  quelconque du système à partir de cet équilibre.

Principe de l'entropie maximale 

À l'équilibre on a  et  , qui se traduisent, à volume  et énergie interne  constants, pour toute variation d'un paramètre  quelconque, par :

À l'équilibre l'entropie  atteint donc un maximum (voir la figure 1). Toute variation à 
partir de cet équilibre, à volume  et énergie interne  constants, d'un paramètre  quelconque ne peut que faire diminuer l'entropie, ce qu'interdit le deuxième principe de la thermodynamique. Le système ne peut plus évoluer, l'équilibre est stable, d'où le principe de l'entropie maximale :

Principe de l'énergie interne minimale 

À l'équilibre on a  et , qui se traduisent, à volume  et entropie  constants, pour toute variation d'un paramètre  quelconque, par :

À l'équilibre, l'énergie interne  correspond donc à un minimum (voir la figure 2). Toute variation à 
partir de cet équilibre, à volume  et entropie  constants, d'un paramètre  quelconque ne peut que faire augmenter l'énergie interne, ce qu'interdit le premier principe de la thermodynamique. Le système ne peut plus évoluer, l'équilibre est stable, d'où le principe de l'énergie minimale :

Équilibre d'un système fermé sous contrainte

Évolution d'un système fermé 

Un système fermé échange du travail et de la chaleur avec l'extérieur, mais pas de matière. On considère qu'il forme avec l'extérieur un système isolé, aussi évolue-t-il selon :

entropie globale croissante : 
énergie interne globale invariante : 

soit :

Évolution

À l'équilibre on a :

À l'équilibre
entropie globale maximale :  et 
énergie interne globale minimale :  et 

L'extérieur constitue un réservoir qui permet de maintenir constantes certaines caractéristiques du système fermé étudié. Ce réservoir est supposé suffisamment grand, en regard du système étudié, pour que les échanges avec le système ne modifient pas de façon significative ses propres caractéristiques, qui sont donc considérées comme constantes au cours de la transformation. Par exemple, un réacteur (système étudié) en équilibre de pression et de température avec l'atmosphère (extérieur) reste constamment à pression et température atmosphériques, qui ne varient pas. L'atmosphère reçoit le travail des forces de pression et la chaleur du réacteur, mais cet apport d'énergie est bien insuffisant pour modifier sa pression et sa température. L'extérieur impose donc des contraintes au système fermé étudié.

Au cours de cette transformation, l'une des deux entropies  et  peut décroître, du moment que l'entropie globale  du système isolé croît.

À volume et entropie constants 

Pour un système évoluant à volume  et entropie  du système constants, soit  et , on a :

Évolution

L'entropie  du système est constante, mais l'entropie  de l'extérieur augmente. Le système évolue spontanément dans le sens d'une diminution de l'énergie interne , mais l'énergie interne globale  est constante. Dans ces conditions, l'énergie interne  est convexe. Lorsque l'équilibre est atteint,  ne varie plus, alors :

À l'équilibre
 et 

Par conséquent :

À volume et température constants 

On introduit l'énergie libre  du système :

Pour un système évoluant à volume  et température  constants, soit  et , on a :

Évolution

L'entropie globale  augmente. Le système évolue spontanément dans le sens d'une diminution de l'énergie libre . Dans ces conditions, l'énergie libre  est convexe. Lorsque l'équilibre est atteint,  ne varie plus, alors :

À l'équilibre
 et 

Par conséquent :

À pression et entropie constantes 

On introduit l'enthalpie  du système :

Pour un système évoluant à pression  et entropie  constantes, soit  et , on a :

Évolution

L'entropie  du système est constante, mais l'entropie  de l'extérieur augmente. Le système évolue spontanément dans le sens d'une diminution de l'enthalpie . Dans ces conditions, l'enthalpie  est convexe. Lorsque l'équilibre est atteint,  ne varie plus, alors :

À l'équilibre
 et 

Par conséquent :

À pression et température constantes 

On introduit l'enthalpie libre  du système :

Pour un système évoluant à pression  et température  constantes, soit  et , on a :

Évolution

L'entropie globale  augmente. Le système évolue spontanément dans le sens d'une diminution de l'enthalpie libre . Dans ces conditions, l'enthalpie libre  est convexe. Lorsque l'équilibre est atteint,  ne varie plus, alors :

À l'équilibre
 et 

Par conséquent :

Implications

Conditions de stabilité

Expression des conditions de stabilité 

La concavité de l'entropie et la convexité de l'énergie interne induisent que leurs dérivées secondes, ainsi que celles des autres potentiels thermodynamiques, doivent répondre à certaines contraintes, notamment quant à leur signe. Un système dans lequel l'une de ces dérivées secondes ne vérifie pas ces contraintes ne peut être stable, car il enfreint le deuxième principe de la thermodynamique. Ainsi les critères de convexité de l'entropie et des potentiels thermodynamiques induisent-ils les conditions de stabilité d'un système. Les conditions données ci-dessous sont toutefois nécessaires, mais pas suffisantes.

Dans les expressions ci-dessous, le théorème de Schwarz permet d'écrire, pour l'entropie comme pour tout potentiel thermodynamique, et pour deux variables quelconques : . Ainsi, les conditions données pour  sont également valables pour .

Les conditions de stabilité relatives aux dérivées partielles secondes de l'entropie sont :

Conditions de stabilité selon l'entropie
 :  ;  :  ;  : 
 :  ;  : 
 :  ;  : 

L'entropie est une fonction concave par rapport à toutes ses variables, qui sont toutes extensives.

Les conditions de stabilité relatives aux dérivées partielles secondes des potentiels thermodynamiques par rapport à une unique variable sont :

Conditions de stabilité selon les potentiels thermodynamiques
 :  ;  :  ;  : 
 :  ;  :  ;  : 
 :  ;  :  ;  : 
 :  ;  :  ;  : 

Pour un potentiel thermodynamique ,  étant une variable naturelle de  :
 si  est intensive (pression, température) :

Les divers potentiels thermodynamiques sont concaves par rapport à leurs variables naturelles intensives ;
 si  est extensive (volume, entropie, quantité de matière) :

Les divers potentiels thermodynamiques sont convexes par rapport à leurs variables naturelles extensives.

Les conditions de stabilité relatives aux dérivées partielles secondes croisées des potentiels thermodynamiques sont :

Conditions de stabilité selon les potentiels thermodynamiques
 :  ;  : 
 :  ;  : 

 :  ;  : 

 :  ;  : 

 :  ;  : 

Pour un potentiel thermodynamique ,  et  étant des variables naturelles de  :
 si  et  sont simultanément intensives ou extensives :

 si  est intensive et  extensive il n'y a pas de condition sur la dérivée croisée .

Coefficients calorimétriques et thermoélastiques 

Parmi les coefficients calorimétriques et thermoélastiques sont définis :

 la capacité thermique isochore  ; étant donné les équations d'état  et  on a :

Les conditions de stabilité  et  donnent :

 le coefficient de compressibilité isentropique  ; étant donné les équations d'état  et  on a :

Les conditions de stabilité  et  donnent :

 un coefficient sans nom  ; étant donné l'équation d'état  on a :

La condition de stabilité  donne :

 la capacité thermique isobare  ; étant donné les équations d'état  et  on a :

Les conditions de stabilité  et  donnent :

 le coefficient de compressibilité isotherme  ; étant donné les équations d'état  et  on a :

Les conditions de stabilité  et  donnent :

 le coefficient de dilatation isobare  ; étant donné l'équation d'état  on a :

La condition de stabilité  donne :

Les capacités thermiques  et  positives correspondent aux observations communes : un corps absorbe de la chaleur lorsque sa température augmente et en restitue lorsqu'elle diminue. De même, le volume d'un corps diminue sous l'effet de la pression : les coefficients de compressibilité  et  sont positifs. La thermodynamique n'interdit pas que ces coefficients soient négatifs, mais un corps présentant de telles propriétés serait instable considéré seul car il diminuerait l'entropie, en contradiction avec le deuxième principe de la thermodynamique : une telle situation est donc difficilement observable. Cependant des coefficients négatifs peuvent être observés dans un contexte impliquant des phénomènes compensant cette instabilité. En physique stellaire la stabilité des étoiles est expliquée par une capacité thermique négative due à l'attraction gravitationnelle entre ses constituants. Une étoile génère par fusion nucléaire plus d'énergie qu'elle ne peut en rayonner, ce qui, avec une capacité thermique positive, induirait une telle accumulation de chaleur, et donc une telle augmentation de température, que l'étoile serait instable et mourrait rapidement. La capacité thermique négative permet d'accumuler la chaleur tout en maintenant une température stable. D'autre part, des coefficients de compressibilité négatifs ont été observés sur des mousses métalliques et des cristaux composés d'eau et de méthanol, ces phénomènes étant expliqués par l'architecture des cristaux à l'échelle moléculaire.

Le volume d'un corps augmente généralement sous l'effet d'une augmentation de la température, aussi le coefficient de dilatation isobare  est-il le plus souvent positif. Néanmoins, la relation  n'impose pas le signe de ce coefficient, qui peut donc être négatif pour un corps stable. L'eau liquide en est un exemple entre  et  sous  : une augmentation de la température provoque une contraction du volume, d'où un maximum de densité à , constituant une anomalie dilatométrique.

Potentiel chimique 

Les conditions de stabilité , , , , avec les définitions , donnent respectivement :

Conditions de stabilité
 :  ;  : 
 :  ;  : 

Le potentiel chimique  d'une espèce chimique  quelconque augmente lorsque l'on augmente la quantité  de cette espèce, les quantités des autres constituants restant constantes (en l'absence de réaction chimique), et ce quelles que soient les autres conditions opératoires également maintenues constantes.

Les conditions de stabilité , ,  et , avec les définitions , les équations d'état  et , et le théorème de Schwarz, donnent respectivement, pour toute espèce chimique  :

Conditions de stabilité
 : 
 : 
 : 
 : 

Les conditions de stabilité , ,  et , avec les définitions  et le théorème de Schwarz, donnent respectivement, pour deux espèces chimiques  et  quelconques :

Conditions de stabilité
 : 
 : 
 : 
 :

Équilibre d'un système hétérogène

Conditions générales d'équilibre 

On considère un système isolé hétérogène : il peut être subdivisé en plusieurs sous-systèmes ayant chacun sa propre pression, sa propre température et ses propres potentiels chimiques. Il peut s'agir par exemple de phases différentes, mais il peut également s'agir de deux zones distinctes au sein d'une même phase (par exemple une barre de métal ayant des températures différentes aux deux extrémités). Soit deux sous-sytèmes notés  et . Le système global isolé subit une transformation afin d'atteindre l'équilibre. On écrit pour chacun des deux sous-systèmes la variation d'énergie interne :

avec  la grandeur  relative à la phase . Soit, pour le système isolé global, les fonctions globales énergie interne globale </center>, entropie globale , volume global  et quantité globale  de chacun des  corps . On a les relations sur le système global isolé, en l'absence de réaction chimique :

  (premier principe de la thermodynamique) ;
  (deuxième principe de la thermodynamique) ;
  (absence de travail des forces de pression) ;
  pour tout  (conservation de la matière).

Les grandeurs globales du système global isolé (de l'ensemble constitué par les deux sous-systèmes) sont constantes (hormis l'entropie), mais les grandeurs propres à chacun des deux sous-systèmes, elles, peuvent varier au cours de la transformation, leurs variations étant opposées. Par exemple, le volume global du système isolé, , est constant, mais les volumes des sous-systèmes  et  peuvent varier et .

On obtient la relation globale d'évolution du système isolé :

Évolution

L'équilibre est atteint lorsque l'entropie globale du système atteint un maximum. Les variations d'entropie des deux sous-systèmes sont alors liées par : . On peut donc écrire pour le système global à l'équilibre :

À l'équilibre

Quand les deux sous-systèmes sont à l'équilibre, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'échanges entre eux. Les deux sous-systèmes continuent à échanger de la matière et de l'énergie, mais globalement les échanges se font dans les deux sens et se compensent : l'état d'équilibre obtenu est qualifié de dynamique ou stationnaire (voir section Échelle macroscopique, équilibre stationnaire). Les variations ,  et  pour tout  sont donc non nulles à l'équilibre. La relation précédente implique par conséquent l'homogénéité des potentiels mécanique (pression), thermique (température) et chimiques (potentiels chimiques) entre les deux sous-systèmes à l'équilibre :

  ;
  ;
  pour tout .

Une autre façon d'obtenir ce résultat est de considérer que lorsque l'équilibre est atteint, c'est-à-dire lorsque l'entropie du système isolé est maximale (voir la figure 1), alors l'énergie globale du système isolé (constante) correspond à un minimum par rapport aux diverses variables du système (voir la figure 2), ce qui implique que :

  ;
  ;
  pour tout .

Les conditions d'équilibre sont donc données par :

Si le système contient un troisième sous-système , celui-ci doit être à l'équilibre avec les sous-systèmes  et  : il sera par conséquent à l'équilibre aux mêmes pression, température et potentiels chimiques. Ces conditions sont donc généralisables à plus de deux sous-systèmes en équilibre (gaz-liquide-liquide ou gaz-liquide-solide par exemple, ou multiples phases liquides ou solides).

Note sur l'homogénéité des potentiels chimiques

L'homogénéité des potentiels chimiques signifie que pour le corps 1 , pour le corps 2 , … , pour le corps  , mais pas que ces potentiels sont égaux entre corps différents : .

En conséquence, si deux sous-systèmes d'un système isolé ont des températures différentes, celles-ci tendent à s'homogénéiser par transfert thermique (transfert de chaleur). De même, si à un instant donné une espèce chimique  quelconque a des potentiels chimiques différents en deux points de ce système, alors par diffusion les potentiels chimiques tendent à s'homogénéiser. Par exemple, au sein d'une même phase, des concentrations ou des fractions molaires ou massiques tendent à s'égaliser en tout point. Dans la plupart des cas, l'équilibre mécanique s'établit très rapidement, suivi par l'équilibre thermique. L'équilibre diffusif, ou chimique, peut être beaucoup plus lent à atteindre.

Le transfert thermique 

Lorsqu'un milieu est hétérogène en température, celle-ci n'est pas identique en tout point du milieu. Spontanément, de la chaleur migre des zones de température élevée vers les zones de température plus basse : l'entropie du système est ainsi maximisée, conformément au deuxième principe de la thermodynamique. Ce phénomène est appelé transfert thermique.

On considère un système isolé divisé en deux compartiments,  et , séparés par une paroi fixe diathermane. Le seul échange possible entre ces deux compartiments est donc un transfert thermique, soit un échange de chaleur. Le volume du système global ne varie pas en l'absence de travail des forces de pression avec l'extérieur, et les volumes des compartiments sont également invariants par la fixité de la paroi.

Il n'est fait aucune hypothèse quant aux pressions, compositions et phases des compartiments, qui peuvent donc être différentes d'un compartiment à l'autre. Les pressions peuvent évoluer au cours de la transformation. On suppose que les compositions sont invariantes en l'absence de réaction chimique.

La variation d'énergie de chacun des compartiments vaut, en considérant que les transformations n'impliquent que de la chaleur :

Le système étant isolé, on a les relations :

  (premier principe, énergie globale ) ;
  (deuxième principe, entropie globale ).

Les températures absolues  et  étant positives, la première relation induit que les entropies  et  des deux compartiments varient en sens inverses : . En conséquence  et  varient également en sens inverses : si l'une augmente, l'autre diminue. On obtient finalement :

À énergie interne constante

On suppose que la température du compartiment  est plus importante que celle du compartiment , soit . La température absolue  étant positive et, selon le deuxième principe de la thermodynamique, l'entropie du système ne pouvant qu'augmenter, soit , alors , d'où ,  et  : la chaleur diminue dans le compartiment  et augmente dans le compartiment . En conséquence, la chaleur migre du compartiment , dans lequel la température est la plus élevée, vers le compartiment , de moindre température. Cette relation ne permet pas de déterminer les variations des températures  et  des deux compartiments.

Les deux compartiments évoluant à volume constant et en l'absence de réaction chimique, on a par définition des capacités thermiques isochores  et  respectives des deux compartiments :

La condition de stabilité  donne :

Puisque  et , on a  et . Dans le compartiment , où elle est la plus élevée, la température diminue. Elle augmente dans le compartiment , où elle est la plus basse. Au cours du transfert thermique, l'écart  tend donc à diminuer.

Le transfert thermique cesse lorsque les températures des deux compartiments sont égales, soit , d'où . L'entropie ne varie plus et le système atteint un équilibre. Si l'entropie  continuait à diminuer, alors  continuerait à diminuer et  à augmenter, d'où  et . De même, si l'entropie  augmentait à partir de cet équilibre, soit , alors  augmenterait et  diminuerait, d'où  et . L'entropie globale , à partir de l'équilibre atteint, ne peut que diminuer, ce qui est contraire au deuxième principe de la thermodynamique : l'entropie a donc atteint un maximum et ne peut plus évoluer, cet équilibre est stable (voir la figure 1 avec ).

Si l'on considère une transformation à entropie constante (), alors :

À entropie constante

Un raisonnement similaire à celui tenu à énergie constante montre que toute évolution de  dans ces conditions à partir de l'équilibre (, d'où ) ne peut induire qu'une augmentation de l'énergie interne globale , soit , ce qui est contraire au premier principe de la thermodynamique : l'énergie interne a donc atteint un minimum, cet équilibre est stable (voir la figure 2 avec ).

Pour résumer, si deux compartiments sont mis en contact de telle sorte qu'ils ne puissent échanger que de la chaleur, la chaleur passe du compartiment de plus haute température à celui de moindre température. La température la plus haute diminue et la plus basse augmente. L'équilibre thermique est atteint lorsque les deux températures s'égalisent. L'entropie du système a alors atteint un maximum et son énergie interne un minimum.

Le principe zéro de la thermodynamique 

Le principe zéro de la thermodynamique énonce que :

Pour l'état initial, on a les deux équilibres, entre A et B d'une part, et B et C d'autre part :

On a alors . Pour l'équilibre de A et B, on a par conséquent :

Comme vu dans la section Le transfert thermique, à partir de cet équilibre l'entropie  du système A+B ne peut que diminuer, ce qu'interdit le deuxième principe de la thermodynamique. Le système A+B est donc d'emblée à l'équilibre thermique stable, sans qu'un transfert thermique soit nécessaire pour l'établir. Ainsi le principe zéro de la thermodynamique se déduit-il des premier et deuxième principes.

Ce principe permet de définir la notion de température comme une grandeur caractéristique de l'état d'équilibre thermodynamique. Tous les corps à la même température sont en équilibre thermique. En conséquence, le thermomètre est un instrument qui permet de vérifier cet équilibre.

La diffusion de la matière 

Lorsqu'un milieu est hétérogène en composition, le potentiel chimique d'au moins une espèce chimique n'est pas identique en tout point du milieu. Spontanément, chaque espèce migre vers les lieux où son potentiel chimique est le plus bas : l'entropie du système est ainsi maximisée, conformément au deuxième principe de la thermodynamique. Ce phénomène est appelé diffusion de la matière, ou migration.

On considère un système isolé divisé en deux compartiments  et  séparés par une paroi. Cette paroi n'est perméable qu'à la seule espèce chimique . Elle peut être mobile : le volume de chacun des deux compartiments peut varier, mais le volume global  du système, en l'absence de travail des forces de pression avec l'extérieur, est constant. Ces deux compartiments sont supposés être en permanence à l'équilibre mécanique (même pression ) et à l'équilibre thermique (même température ). On suppose enfin que la pression  et la température  sont constantes et que le système n'est le siège d'aucune réaction chimique.

Il n'est fait aucune hypothèse quant aux autres espèces chimiques du système, qui peuvent donc être différentes d'un compartiment à l'autre, ou à des concentrations différentes de part et d'autre de la paroi. Les deux compartiments peuvent être dans des phases différentes.

La variation d'énergie de chacun des compartiments vaut, en considérant que seule la quantité de l'espèce  varie dans les compartiments :

Le système étant isolé, en l'absence de réaction, on a les relations :

  (premier principe, énergie globale ) ;
  (deuxième principe, entropie globale ) ;
  (absence de travail des forces de pression) ;
  (conservation de la matière).

Les quantités  et  dans les deux compartiments varient donc en sens inverses : , si l'une augmente, l'autre diminue. On obtient finalement :

À énergie interne constante

On suppose que le potentiel chimique de l'espèce  est plus important dans le compartiment  que dans le compartiment , soit . La température absolue  étant toujours positive et, selon le deuxième principe de la thermodynamique, l'entropie du système ne pouvant qu'augmenter, soit , alors , d'où  : la quantité de  diminue dans le compartiment  et augmente dans le compartiment . En conséquence, le corps  migre du compartiment , dans lequel son potentiel est le plus important, vers le compartiment , de moindre potentiel. Cette relation ne permet pas de déterminer les variations des potentiels chimiques  et  dans les deux compartiments.

Les deux compartiments évoluant à pression et température constantes, et en l'absence de réaction chimique, on a les variations des potentiels chimiques dans les deux compartiments :

La condition de stabilité  donne :

Puisque  et , on a  et . Dans le compartiment  , où il est le plus élevé, le potentiel chimique diminue. Il augmente dans le compartiment , où il est le plus bas. Au cours de la migration, l'écart  tend donc à diminuer.

La migration cesse lorsque les potentiels des deux compartiments sont égaux, soit , d'où . L'entropie ne varie plus et le système atteint un équilibre. Si la quantité  continuait à diminuer, alors  continuerait à diminuer et  à augmenter, d'où  et . De même, si la quantité  augmentait à partir de cet équilibre, soit , alors  augmenterait et  diminuerait, d'où  et . L'entropie globale , à partir de l'équilibre atteint, ne peut que diminuer, ce qui est contraire au deuxième principe de la thermodynamique : l'entropie a donc atteint un maximum et ne peut plus évoluer, cet équilibre est stable (voir la figure 1 avec ).

Si l'on considère une transformation à entropie constante (), alors :

À entropie constante

Un raisonnement similaire à celui tenu à énergie constante montre que toute évolution de  dans ces conditions à partir de l'équilibre (, d'où ) ne peut induire qu'une augmentation de l'énergie interne globale , soit , ce qui est contraire au premier principe de la thermodynamique : l'énergie interne a donc atteint un minimum, cet équilibre est stable (voir la figure 2 avec ).

Pour résumer, si deux compartiments sont mis en contact de telle sorte qu'ils ne puissent échanger que de la matière, une espèce chimique migre du compartiment dans lequel son potentiel chimique est le plus fort à celui de moindre potentiel. Le potentiel le plus fort diminue et le plus faible augmente. L'équilibre diffusif est atteint lorsque les deux potentiels s'égalisent. L'entropie du système a alors atteint un maximum et son énergie interne un minimum.

Équilibre de phases

Règle des phases 

Soit un mélange quelconque composé de  espèces chimiques réparties en  phases. Les conditions d'équilibre stable d'un système hétérogène définies plus haut impliquent que :
 les  pressions sont liées par les  égalités :

 les  températures sont liées par les  égalités :

 pour chacun des  constituants, les  potentiels chimiques sont liés par les  égalités :

Pour chaque phase, les diverses variables sont également liées par la relation de Gibbs-Duhem, soit  équations supplémentaires :

On a donc un total de  variables et  équations. La variance  indique le nombre de variables, c'est-à-dire le nombre de conditions opératoires (parmi la pression, la température et les compositions des phases), que l'opérateur peut fixer indépendamment l'une de l'autre en restant dans le domaine d'équilibre stable des phases, d'où la règle des phases :

Règle des phases : 

Par exemple, pour un corps pur, soit  :
 en présence d'une seule phase (par exemple un liquide seul) , soit , on a  : l'opérateur peut imposer la pression et la température indépendamment l'une de l'autre ;
 en présence de deux phases (par exemple un équilibre liquide-gaz), soit , on a  : l'opérateur peut imposer la pression mais la température d'équilibre est subie (et inversement) ;
 en présence de trois phases (par exemple le point triple de l'équilibre solide-liquide-gaz), soit , on a  : l'opérateur ne peut imposer aucune condition de l'équilibre.

Un mélange de  constituants peut au plus se présenter sous  phases à l'équilibre stable. Il ne peut y avoir au plus qu'une seule phase gaz, mais il peut y avoir plusieurs phases liquides et solides à l'équilibre.

L'entropie dans un changement de phase 

On apporte, à pression  et quantité de matière  constantes, de la chaleur  à un corps pur. Son énergie interne , en présence du travail des seules forces de pression, évolue selon :

En introduisant l'enthalpie , on a, à pression  constante :

La transformation est réversible, on a par conséquent, avec l'entropie  :

 : 

Les différentielles de deuxième ordre des deux fonctions sont données par  et  à pression  et quantité de matière  constantes :

La transformation ayant lieu à pression constante, on a par définition de la capacité thermique isobare  :

La température thermodynamique  est positive, et, selon , on a . En conséquence, avec  on obtient :

 : 
 : 

Les équations ,  et  montrent que, à pression et composition constantes, l'entropie  est une fonction croissante concave de l'enthalpie , qui est elle-même une fonction croissante convexe de l'entropie.

Sur la figure ci-contre, la courbe ABC bleue représente l'évolution, à pression et quantité de matière constantes, de l'entropie d'un corps pur solide, la courbe CDE orange celle du même corps pur liquide. Les deux courbes sont concaves : si l'on joint deux points bleus, ou deux points oranges, par un segment de droite, celui-ci est en-dessous de la courbe considérée. Cependant, la courbe globale ABCDE n'est pas dérivable au point C. De plus, elle est localement convexe entre B et D : si l'on joint un point de BC à un point de CD par un segment de droite, celui-ci est au-dessus de la courbe. Entre les points B et D, le corps pur ne peut pas être en équilibre stable s'il suit la courbe BCD.

Pour conserver la concavité de l'entropie, le corps pur subit un changement d'état et l'entropie passe par le segment de droite BD gris. Au point B le segment gris est tangent à la courbe bleue du solide, au point D il est tangent à la courbe orange du liquide. La courbe ABDE est globalement dérivable et concave, contrairement à la courbe ABCDE. Le segment BD est la seule trajectoire qui rende l'entropie globalement dérivable et concave de A à E, tout autre point que B ou D, toute autre courbe qu'un segment de droite entre ces deux points engendrerait une courbe d'entropie localement non dérivable ou convexe. Aux basses enthalpies, en amont du point B, le corps pur est exclusivement solide. En aval du point D, aux hautes enthalpies, le corps pur est exclusivement liquide. Entre B et D, le corps pur fusionne et les deux phases, à enthalpie donnée, coexistent dans un équilibre stable.

Entre B et D l'entropie suit donc un segment de droite en fonction de l'enthalpie. La relation  induit par conséquent que sur ce segment la température est constante, conformément à la règle des phases : puisque l'on travaille à pression constante, les deux phases du corps pur ne peuvent coexister qu'à une seule température . Ainsi, les grandeurs , ,  et  sont établies aux mêmes pression, température et quantité de matière. La température de changement d'état (ici la température de fusion) est donnée par le rapport :

Température de changement d'état : 

L'écart  rapporté à la quantité de matière totale  mise en jeu est l'entropie de changement d'état du corps pur (ici l'entropie de fusion). L'écart  rapporté à la quantité de matière totale  mise en jeu est l'enthalpie de changement d'état du corps pur (ici l'enthalpie de fusion). L'enthalpie de changement d'état est la chaleur qu'il faut apporter à  de corps pur pour passer entièrement d'un état à l'autre.

L'équation du segment gris s'écrit :

Les points B et D représentant la même quantité  de corps pur, on peut écrire, en introduisant les grandeurs molaires respectives :

Pour  le corps pur est au point B (ici entièrement solide), pour  il est au point D (ici entièrement liquide). Pour  le corps pur est biphasique, entre B et D : une quantité  de phase B coexiste dans un équilibre stable avec une quantité  de phase D. Le paramètre  est le taux de changement d'état (ici le taux de fusion), c'est-à-dire la quantité  de phase D (ici de liquide) rapportée à la quantité de matière totale  (ici le total de solide et de liquide) mise en jeu lors de la transformation. Autrement dit, si l'on dispose d'une part d'une quantité  de corps pur à l'état B et que l'on en prélève une fraction , et d'autre part d'une quantité  de corps pur à l'état D et que l'on en prélève une fraction , si l'on met en contact ces deux fractions, alors celles-ci sont d'emblée en équilibre stable, sans nécessité d'une transformation pour atteindre cet équilibre (voir la section Concavité de l'entropie). 

Les branches BC bleue et CD orange sont des branches de métastabilité des phases correspondantes. Si le corps pur évolue sur ces branches (y compris au-delà de C pour le solide, et en deçà de C pour le liquide), la moindre perturbation peut provoquer un brusque changement d'état, amenant l'entropie sur la courbe ABDE stable, à enthalpie constante. L'état métastable du liquide non solidifié en dessous de sa température de fusion est appelé « surfusion », il s'observe de façon naturelle lors des pluies verglaçantes (voir également la vidéo présentée dans la section Équilibre stable). L'état métastable du liquide non vaporisé au-dessus de sa température d'ébullition est appelé « surébullition » ou « retard à l'ébullition », il peut s'observer dans une tasse de café chauffé au microonde qui entre en ébullition brutale lorsque l'on y ajoute du sucre.

Le même raisonnement peut être tenu pour toute autre transition de phase du corps pur. Il est similaire pour les transitions de phase des mélanges.

Équilibre chimique

Conditions de l'équilibre chimique 

Soit un système fermé siège d'une réaction chimique. Son énergie interne varie selon :

avec :
  l'affinité chimique ;  ;
  l'avancement de réaction.

Pour un système isolé, à  et  constants, l'équilibre chimique :
 évolue selon  ;
 est atteint lorsque :
 l'entropie est à un maximum :  et  (voir la figure 1 avec ) ;
 l'énergie interne est à un minimum :  et  (voir la figure 2 avec ).

Pour un système fermé contraint, les divers potentiels thermodynamiques donnent, selon les conditions opératoires :
 à volume  et entropie  constants :
 une évolution selon  ;
 à l'équilibre stable  et  ;
 à volume  et température  constants :
 une évolution selon  ;
 à l'équilibre stable  et  ;
 à pression  et entropie  constantes :
 une évolution selon  ;
 à l'équilibre stable  et  ;
 à pression  et température  constantes :
 une évolution selon  ;
 à l'équilibre stable  et .

Quelles que soient les conditions opératoires, la réaction chimique évolue donc selon :

Condition d'évolution

On note  et  les deux conditions opératoires laissées constantes. La seule variable de  laissée libre est . On a par conséquent :

Ainsi, quelles que soient les conditions opératoires  et  maintenues constantes, on a à l'équilibre :

Équilibre chimique
condition d'équilibre : 
condition de stabilité :

Déplacement de l'équilibre 

Soit un milieu réactionnel à l'équilibre. On modifie l'une des conditions du mélange réactionnel  (pression, température, quantité de l'un des constituants) en considérant dans un premier temps que toutes les autres conditions  du milieu restent constantes. Soit  la variable conjuguée de  :

On note sa variation induite par la modification de  :

On a donc :

Les conditions de stabilité d'un système donnent (voir section Expression des conditions de stabilité) :
 si  est intensive, alors  ;
 si  est extensive, alors .

Par conséquent, en l'absence de réaction, le système évolue selon :

Sans la réaction
si  est intensive, alors ,
si  est extensive, alors .

Une augmentation de  intensive induit une diminution de sa variable conjuguée . Une augmentation de  extensive induit une augmentation de sa variable conjuguée .

Le milieu réactionnel étant initialement à l'équilibre, son affinité chimique initiale est nulle : . La modification de  induit la variation de l'affinité : . L'affinité chimique est l'opposé de la dérivée partielle du potentiel thermodynamique  selon l'avancement de réaction  : . Le théorème de Schwarz donne :

On note la variation de  due à la réaction dans les conditions  constantes :

On a par conséquent :

Après modification de , en l'absence de réaction, l'affinité chimique devient donc . L'équilibre se déplace ensuite selon le sens dicté par le deuxième principe de la thermodynamique : , d'où . On obtient finalement :

Par la réaction

Une augmentation de  déplace la réaction dans le sens impliquant la diminution de sa variable conjuguée .

On modifie la condition  d'un milieu réactionnel initialement à l'équilibre. Le système évolue à la fois par cette modification externe et par le déplacement interne de l'équilibre chimique, jusqu'à atteindre un nouvel équilibre. Les conditions opératoires laissées constantes tout au long de ce processus sont les variables de  communes aux deux ensembles  et , soit . Lorsque l'on modifie , la variation totale de sa variable conjuguée  vaut par conséquent :

Variation totale de 
sans la réaction : ,
avec la réaction : .

On en déduit que :
 si  est intensive, sa variable conjuguée  est extensive :
 une augmentation de , soit , induit que  et  ;
 une diminution de , soit , induit que  et  ;
 la variation de  est plus importante avec la réaction que sans la réaction :  ;
 si  est extensive, sa variable conjuguée  est intensive :
 une augmentation de , soit , induit que  et  ;
 une diminution de , soit , induit que  et  ;
 la variation de  est moins importante avec la réaction que sans la réaction : .

Note - La variable conjuguée  s'entend ici au sens de dérivée partielle du potentiel thermodynamique  par rapport à la variable , ce qui implique de tenir compte du signe de cette dérivée. Ainsi, au sens de l'énergie interne, la variable conjuguée de l'entropie est la température,  selon . Mais au sens de l'énergie libre, la variable conjuguée de la température est l'opposé de l'entropie,  selon .

Applications courantes 

Le tableau suivant résume les modifications de conditions opératoires les plus courantes d'un équilibre chimique.

Exemple 1 - Modification du volume à température constante.

Si l'on augmente le volume, soit , à température constante, on a :
 sans la réaction, diminution de la pression :  ;
 par la réaction, augmentation de la pression :  ;
 la variation globale de la pression : .
Si l'on augmente le volume (grandeur extensive) à température constante, la pression (grandeur intensive) diminue moins avec la réaction que sans la réaction. Inversement, si l'on diminue le volume, la pression augmente moins avec la réaction que sans la réaction.

Exemple 2 - Modification de la pression à température constante.

Si l'on augmente la pression (grandeur intensive) à température constante, le volume diminue plus avec la réaction que sans la réaction. Inversement, si l'on diminue la pression, le volume augmente plus avec la réaction que sans la réaction.

Exemple 3 - Modification de la température.

Si l'on augmente la température (grandeur intensive) à pression constante ou volume constant, l'entropie du système (grandeur extensive) augmente plus avec la réaction que sans la réaction. Inversement, si l'on diminue la température, l'entropie diminue plus avec la réaction que sans la réaction.
Une réaction qui augmente l'entropie du milieu réactionnel, soit , absorbe de la chaleur, elle est endothermique. Une réaction qui diminue l'entropie, soit , dégage de la chaleur, elle est exothermique. Lorsque l'on chauffe un milieu réactionnel pour atteindre une certaine température, il faut donc lui fournir plus de chaleur avec la réaction que sans la réaction, car la réaction absorbe une partie de la chaleur fournie. Si l'on fournit une certaine quantité de chaleur au milieu réactionnel, la température obtenue est moins élevée avec la réaction que sans la réaction. En augmentant la température, l'équilibre se déplace dans le sens endothermique : il amplifie l'absorption de chaleur et semble ainsi s'opposer à la modification de la température. Il s'agit de la loi de van 't Hoff.

Exemple 4 - Modification de la composition.

Si l'on augmente la quantité (grandeur extensive) d'un constituant (réactif, produit ou inerte), que ce soit à volume et température constants, ou à pression et température constantes, le potentiel chimique (grandeur intensive) de ce constituant augmente moins avec la réaction que sans la réaction. Inversement, si l'on diminue la quantité d'un constituant, le potentiel chimique de ce constituant diminue moins avec la réaction que sans la réaction.
Ceci n'implique pas que la réaction se déplace dans le sens qui consomme le constituant ajouté et diminue sa quantité. Il existe en effet des cas où la réaction se déplace dans le sens qui produit le constituant ajouté et augmente donc sa quantité, son potentiel chimique étant néanmoins diminué.

Thermodynamique des surfaces

Surface minimale 

On considère un système fermé séparé de l'extérieur par une interface formant une surface d'aire  (par exemple une bulle de gaz dans un liquide). Lorsque l'on déforme cette interface, le travail de la force exercée sur sa surface vaut . La tension superficielle  est une grandeur positive : on doit fournir un travail au système pour agrandir sa surface. Ce travail est généralement négligeable et négligé devant le travail des forces de pression. À composition constante, l'énergie interne  du système varie selon :

On a donc la condition d'évolution du système à composition constante :

La tension superficielle peut ainsi être définie indifféremment par :

Quelles que soient les conditions opératoires considérées, le système évolue donc selon  : la surface de l'interface ne peut que décroître. À l'équilibre stable  atteint un minimum. Toute variation d'un paramètre de l'équilibre ne peut alors que faire croître , soit  ; par conséquent, à partir de l'équilibre  : la surface de l'interface ne peut que croître. Quelles que soient les conditions opératoires, on a donc :

Une bulle de gaz dans un liquide est donc sphérique (si sa vitesse de déplacement est faible, sinon elle se déforme), de même qu'une gouttelette de liquide dans un aérosol. Un liquide dans un verre forme une interface plane avec l'air. Si l'on déforme ces interfaces, leur surface augmente. Puis, lorsque l'on supprime la perturbation, la surface tend à reprendre sa forme initiale, minimale.

La coalescence 

Soit un système composé d'une phase dispersée dans une autre phase (l'extérieur). Ce système comporte un ensemble de  sous-systèmes notés , de tailles variées et à l'équilibre entre eux. Chaque sous-système  est caractérisé par un volume , une surface , une entropie  et les quantités  des  constituants . Ces sous-systèmes sont aux mêmes pression , température  et composition (fractions molaires), d'où pour chaque constituant  le même potentiel chimique  dans chacun des sous-systèmes. Puisque l'énergie interne est extensive, la variation d'énergie interne globale  du système est la somme des variations d'énergie interne des sous-systèmes :

On pose le volume total du système , sa surface totale , son entropie  et l'enthalpie libre . La quantité globale de chacun des constituants  est invariante :

On a finalement, à pression, température et composition constantes, la condition d'évolution de la phase dispersée :

Condition d'évolution

Note : le même raisonnement mené non pas à pression constante mais à volume constant, soit , conduit à l'étude de l'énergie libre  à la place de . Les conclusions suivantes restent identiques.

La surface  globale du système ne peut que décroître. En conséquence, lorsque deux sous-systèmes initialement séparés, de surfaces  et  quelconques, fusionnent pour ne plus en former qu'un, la surface  du système résultant est, à l'équilibre, inférieure à la somme des deux surfaces initiales, soit . Deux gouttes d'eau sphériques qui fusionnent donnent une nouvelle goutte sphérique ; le volume est conservé, mais la surface diminue.

Ceci explique la tendance des milieux dispersés (émulsions, aérosols, mousses) à la coalescence : ils sont instables par nature. Les sous-systèmes, bulles ou gouttes, fusionnent spontanément, ce phénomène accroît l'entropie et diminue l'énergie du milieu en diminuant sa surface. Dans un empilement de bulles de savon (une mousse), les parois internes tendent à se rompre afin de ne former qu'une seule bulle. Dans une vinaigrette (une émulsion), les gouttelettes d'huile dispersées dans la phase aqueuse tendent spontanément à fusionner jusqu'à ne plus former qu'une seule phase continue : l'huile et la phase aqueuse se séparent pour atteindre l'équilibre.

Notations et outils mathématiques

Notations

Différentielles et dérivées des fonctions thermodynamiques

Série de Taylor 

Soit une fonction  quelconque, dont les variables sont  :

On suppose cette fonction au moins  fois dérivable par rapport à chacune de ses variables. Selon le théorème de Taylor, on peut poser en tout point , pour un ensemble de variations élémentaires  quelconques :

avec  la différentielle d'ordre  de  au point .

On suppose que toutes les fonctions thermodynamiques, entropie  et potentiels thermodynamiques , ,  et , sont au moins deux fois dérivables par rapport à l'ensemble de leurs variables.

Différentielle du premier ordre 

La différentielle du premier ordre d'une fonction  quelconque s'écrit :

On note toute dérivée partielle du premier ordre :

on obtient :

Différentielle du premier ordre

Les différentielles du premier ordre des fonctions thermodynamiques s'écrivent, dans leurs variables naturelles :
 entropie  :

 énergie interne  :

 énergie libre  :

 enthalpie  :

 enthalpie libre  :

Notes
 La pression , la température  et les potentiels chimiques  sont des grandeurs intensives. Les fonctions , , ,  et , le volume  et les quantités  sont des grandeurs extensives.
 Les variables de l'entropie  et celles de l'énergie interne  sont toutes extensives.
 Dans le cas de l'entropie , les grandeurs  sont intensives et le produit  est homogène à une entropie :  et  sont « conjuguées par rapport à l'entropie ». Dans le cas des potentiels thermodynamiques , ,  et , les grandeurs  et  sont « conjuguées par rapport à l'énergie » : l'une des deux est extensive et l'autre intensive, et leur produit  est homogène à une énergie.

Transformation de Legendre 

Soit une fonction  quelconque, dont les variables naturelles sont  et  :

avec :

On pose :

Soit  la transformée de Legendre de  telle que :

Transformation de Legendre : 

On a par conséquent :

La nouvelle fonction  dépend de  et des  :

Avec :

on obtient :

On pose . On a  et pour toute fonction  et . Les tableaux suivants résument les relations entre les principaux potentiels thermodynamiques.

Notes
 Les transformées de Legendre de l'entropie sont les fonctions de Massieu.
 L'enthalpie libre est le résultat d'une double transformation de Legendre : .
 Les variables  et  sont conjuguées : l'une est extensive, l'autre est intensive, et leur produit  est homogène à une énergie.
 Les variables naturelles de l'énergie interne  sont toutes extensives. La transformation de Legendre remplace une variable extensive  de  par une variable intensive  d'un autre potentiel : remplacement du volume  de  par la pression  de  et , remplacement de l'entropie  de  par la température  de  et .

Notes
 Les équations d'état sont des relations définissant la pression , la température , l'entropie  et le volume  en tant que dérivées partielles des potentiels thermodynamiques.
 Le potentiel chimique de l'espèce chimique  est défini indifféremment par :
Potentiel chimique  :

Différentielle du deuxième ordre 

La différentielle du deuxième ordre d'une fonction  quelconque s'écrit :

On note toute dérivée partielle du deuxième ordre :

d'où :

Le théorème de Schwarz permettant d'écrire, pour toutes variables  et  :

Théorème de Schwarz

on obtient :

Différentielle du deuxième ordre

On a par ailleurs la différentielle pour toute variable , en fonction des variables de  :

on obtient :

Différentielle du deuxième ordre

Les différentielles du deuxième ordre des fonctions thermodynamiques s'écrivent, dans leurs variables naturelles :
 entropie   :

 énergie interne   :

 énergie libre   :

 enthalpie   :

 enthalpie libre   :

Notes
Avec  et  une autre variable quelconque, on a pour toute fonction  :
  ;
 , d'où  ; les conditions de stabilité n'imposent pas le signe de ces dérivées croisées ;
 , d'où  ;  a la même convexité par rapport à  et .
Il est donc indifférent de travailler avec  ou  pour déterminer la convexité de la fonction .

Critères de convexité - stabilité

Convexité et extrémums 

Une fonction  est convexe si sa matrice hessienne est définie positive en tout point. Entre autres méthodes, il suffit de montrer que, quelles que soient les valeurs des variables  et leurs variations élémentaires , on a :

Cette forme quadratique selon les  est la différentielle d'ordre deux de , d'où :

Fonction convexe
Une fonction  est convexe si et seulement si .

Si  est concave, sa matrice hessienne est définie négative, d'où : 

Fonction concave
Une fonction  est concave si et seulement si .

Les conditions de stabilité établies ci-après à partir de ces formes quadratiques ne sont nécessaires et suffisantes, pour démontrer que la matrice hessienne est définie positive ou négative, que dans les cas de fonctions à une ou deux variables. Pour les fonctions à plus de deux variables elles ne sont que nécessaires, elles ne sont pas suffisantes.

Lorsque l'équilibre thermodynamique est atteint, la différentielle du premier ordre . Le signe de la différentielle de deuxième ordre  donne la nature de l'extrémum atteint : maximum si négatif, minimum si positif. Si  est nulle, il est nécessaire d'étudier les différentielles d'ordre supérieur ; ce cas n'est pas traité ici, toutefois :
 s'il existe  entier naturel non nul tel que , toutes les différentielles d'ordre inférieur étant nulles, alors :
 si , alors  est concave, l'extrémum est un maximum ;
 si , alors  est convexe, l'extrémum est un minimum ;
 s'il existe  entier naturel non nul tel que , quel que soit son signe, toutes les différentielles d'ordre inférieur étant nulles, alors le point est un point d'inflexion, l'équilibre est métastable ;
 si quel que soit  entier naturel non nul , alors l'équilibre est neutre, indifférent à toute modification de ses conditions d'établissement.

Comparaison de convexités 

Soient deux potentiels thermodynamiques  et  liés par une transformation de Legendre : . On a les différentielles du deuxième ordre :

Avec les relations ,  et  (voir la section Transformation de Legendre), on obtient :

Si l'on connait le signe de , alors on connait le signe de  sous certaines conditions. Pour cela, on fixe certaines variables de  :
 à  constante, soit  :

Si  est convexe par rapport à ses variables , alors  l'est aussi, ces variables étant communes aux deux potentiels ;
 à  constantes, soit  pour tout  :

Si  est convexe par rapport à sa variable , alors  est concave par rapport à sa variable .

Si  est convexe par rapport à toutes ses variables, alors  est convexe par rapport aux variables communes  et concave par rapport à , elle est convexe-concave.

Les conditions de stabilité par rapport aux potentiels thermodynamiques ,  et  s'obtiennent en comparant leur différentielle du deuxième ordre à celle de l'énergie interne  que l'on sait convexe par rapport à toutes ses variables naturelles, soit . Pour un potentiel thermodynamique  quelconque, il suffit de trouver dans quelles conditions . Les variables de l'énergie interne  sont toutes extensives. Les variables  communes à  et  sont donc extensives. En conséquence, les potentiels thermodynamiques sont tous convexes par rapport à leurs variables extensives. La transformation de Legendre remplace une variable extensive  de  par une variable intensive  de . En conséquence, les potentiels thermodynamiques sont tous concaves par rapport à leur(s) variable(s) intensive(s).

Fonction convexe 

Soit une fonction quelconque  convexe par rapport à sa seule variable  (toutes ses autres variables étant fixées, ) :

On obtient immédiatement la condition de stabilité :

Fonction convexe - condition de stabilité
si 
alors 

Pour une fonction quelconque  convexe par rapport à ses deux variables  et  :

À  constant on a  et par conséquent la condition de stabilité . Le même raisonnement mené à  constant conduit à la condition de stabilité . Par ailleurs, quelles que soient les variations élémentaires  et , la différentielle  ne peut pas prendre de valeur négative. On pose :

 ;  ;  ; 

Le polynôme du second degré caractéristique ainsi obtenu ne peut avoir que des valeurs positives ou nulles. Il ne peut avoir par conséquent que des racines complexes (le polynôme ne s'annule jamais avec des valeurs de  réelles) ou une racine réelle double (le polynôme s'annule et atteint simultanément un minimum à une racine réelle double). Son discriminant répond donc à la contrainte . On obtient la condition de stabilité : . Ce résultat est indépendant du choix de  ou . Cette condition ne renseigne pas sur le signe de la dérivée croisée , mais elle donne une indication sur sa valeur absolue : . Par le théorème de Schwarz cette condition est identique pour .

Pour une fonction convexe par rapport à deux variables, on a les conditions de stabilité :

Fonction convexe - conditions de stabilité
si 
alors , 
et 

Pour une fonction convexe par rapport à plus de deux variables, on revient au cas à deux variables en fixant les variables surnuméraires.

Les potentiels thermodynamiques , ,  et  sont tous convexes par rapport à leurs variables extensives. Les variables de l'énergie interne  sont toutes extensives.

Fonction concave 

Le raisonnement pour une fonction concave est similaire à celui pour une fonction convexe. Sa différentielle ne peut avoir que des valeurs négatives ou nulles.

Pour une fonction concave par rapport à une seule variable, on a :

Fonction concave - condition de stabilité
si 
alors 

Pour une fonction concave par rapport à deux variables et plus, on a :

Fonction concave - conditions de stabilité
si 
alors , 
et 

La dernière condition sur les dérivées croisées est identique à celle de la fonction convexe : elle impose que le polynôme caractéristique ne puisse changer de signe.

L'entropie  est concave par rapport à toutes ses variables, qui sont toutes extensives. Les potentiels thermodynamiques ,  et  sont concaves par rapport à leurs variables intensives (l'énergie interne  n'en a pas).

Fonction convexe-concave 

Il est toujours possible de déterminer le signe de la dérivée seconde  d'une fonction thermodynamique  (entropie ou potentiel thermodynamique) ; on sait donc si la fonction est convexe ou concave par rapport à cette seule variable .

Si  est convexe par rapport à , soit , et concave par rapport à , soit , alors la fonction est convexe-concave. Le polynôme caractéristique doit pouvoir changer de signe et son discriminant est tel que . On obtient :

Fonction convexe-concave - condition de stabilité
si  indéterminé
avec  et 
alors 

Cette dernière condition ne renseigne ni sur le signe, ni sur la valeur absolue de , puisque  et .

Ce cas est rencontré si  est extensive et  intensive, pour les potentiels thermodynamiques énergie libre , enthalpie  et enthalpie libre .

Établissement des critères de stabilité 

Les conditions établies ci-après ne sont nécessaires et suffisantes, pour établir la stabilité du système thermodynamique, que dans le cas de transformations n'impliquant qu'une seule ou deux variables thermodynamiques. Pour des transformations impliquant plus de variables, elles ne sont que nécessaires à la stabilité, elles ne sont pas suffisantes.

Critères selon l'entropie 

La relation  donne, à composition constante, soit  pour toute espèce chimique  :

En conséquence, étant donné la concavité de l'entropie, soit , on obtient immédiatement :

 :  ;  : 
 : 

En considérant tous les autres jeux de deux variables possibles de , on obtient de la même façon, pour toutes espèces chimiques  et  :

 : 

 :  ;  :  ;  : 

L'entropie  est concave par rapport à ses variables ,  et , qui sont toutes extensives.

Critères selon l'énergie interne 

La relation  donne, à composition constante, soit  pour toute espèce chimique  :

En conséquence, étant donné la convexité de l'énergie interne, soit , on obtient immédiatement :

 :  ;  : 
 : 

En considérant tous les autres jeux de deux variables possibles de , on obtient de la même façon, pour toutes espèces chimiques  et  :

 : 

 :  ;  :  ;  : 

L'énergie interne  est convexe par rapport à ses variables ,  et , qui sont toutes extensives.

Critères selon l'énergie libre 

Les relations  et  donnent, à température constante, soit  :

On obtient immédiatement, pour toutes espèces chimiques  et  :

 :  ;  : 

 :  ;  : 

À volume et composition constants, soit  et  pour toute espèce chimique  :

On obtient immédiatement :

 : 

L'énergie libre  est convexe par rapport à ses variables extensives  et , et concave par rapport à sa variable intensive  ; on n'a donc aucune condition de stabilité concernant  et .

Critères selon l'enthalpie 

Les relations  et  donnent, à pression constante, soit  :

On obtient immédiatement, pour toutes espèces chimiques  et  :

 :  ;  : 

 :  ;  : 

À entropie et composition constantes, soit  et  pour toute espèce chimique  :

On obtient immédiatement :

 : 

L'enthalpie  est convexe par rapport à ses variables extensives  et , et concave par rapport à sa variable intensive  ; on n'a donc aucune condition de stabilité concernant  et .

Critères selon l'enthalpie libre 

Les relations  et  donnent, à pression et température constantes, soit  et  :

On obtient immédiatement, pour toutes espèces chimiques  et  :

 : 
 : 

À composition constante, soit  pour toute espèce chimique  :

On obtient immédiatement :

 :  ;  : 
 : 

L'enthalpie libre  est convexe par rapport à ses variables extensives  et concave par rapport à ses variables intensives  et  ; on n'a donc aucune condition de stabilité concernant  et .

Notes et références

Notes

Articles 

 .
 .
 .
 .

Bibliographie 

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Liens externes 

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Articles connexes 

 Coefficients calorimétriques et thermoélastiques
 Deuxième principe de la thermodynamique
 Énergie interne
 Entropie (thermodynamique)
 Équilibre chimique
 Équilibre thermique
 Potentiel thermodynamique
 Premier principe de la thermodynamique
 Principe zéro de la thermodynamique
 Thermodynamique

Thermodynamique
Concept en physique